Как-Холь (c тув. «топкое озеро») расположено на 45 км южнее города Кызыл, в Тандинском кожууне республики Тыва в 3,5 км западнее озера Дус-Холь (Сватиково).

Общие сведения 
Озеро расположено на юге Тувинской котловины в бессточной впадине. Здесь озёрная котловина гораздо обширнее: от неё в настоящее время сохранилось кроме самого озера Как-Холь, ещё 3 небольших и мелких озерка.

Местность невзрачная. Много болот и солончаков, при этом белыми выцветами солей покрыта обширная площадь. Берега отлогие с несколькими низкими террасами, свидетельствующими о постепенном сокращении водной поверхности. В питании озера основная роль принадлежит ручью, впадающему на южном берегу. Кроме того есть и небольшие источники, в источниках солоноватая вода.

Туризм 
Озеро непригодно для купания ввиду малой глубины, но активно посещается населением с целью грязелечения. Чёрная грязь озера по характеристикам превосходит грязь крымского города Саки.

Бальнеологические и курортные характеристики 
Состав рапы хлоридный магниево-натриевый с высоким содержанием брома (pH 8.6). Минерализация колеблется от 70 г/л на юго-востоке, до 220 в центре. В отдельных местах достигает 330 г/л. Из микрокомпонентов отмечаются калий, бор, бром. На дне среди ила имеется корка солей толщиной 10-25 см

Литература 
 Пиннекер Е. В. «Минеральные воды Тувы.» Кызыл: Типография управления по печати при Совете Министров Тувинской АССР, 1968. — 110 с.; 15 000 экз.

Озёра Тывы
Бессточные озёра Тывы
Солёные озёра Тывы